Омме́р де Гелль (встречается Омер де Гель; Омер-де-Гель; Гомер де Гель; ) — французская фамилия.

  — французский инженер, геолог и путешественник, академик.
 Оммер де Гелль, Адель (1819—1883) — французская писательница, путешественница, член Французского географического общества; жена геолога Ксавье Оммер де Гелля.